Termenul logo se poate referi la:

 Logo, un element grafic personalizat folosit pentru identificarea unei firme
 Logo (limbaj de programare),  un limbaj de programare
 Limba logo, o limbă vorbită în Republica Democrată Congo
 Logo (canal TV), un canal de televiziune prin cablu deținut de Viacom 
 Honda Logo, un automobil Honda
 Logo, Mali, o comună în regiunea Kayes din sud-vestul Republicii Mali

Vezi și 
 :Categorie:Logo TV
 :Categorie:Logo programe TV